Club Comunicaciones puede referirse a:

Argentina  
 Club Comunicaciones (Buenos Aires), club de la Ciudad de Buenos Aires.
 Club Comunicaciones (Concordia), club de la Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
 Club Comunicaciones (Córdoba), club de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
 Club Comunicaciones (Mercedes), club de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
 Club Comunicaciones (Pergamino), club de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
 Club Comunicaciones (San José de Feliciano), club de la ciudad de San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos.
 Club Social y Deportivo Comunicaciones (Mercedes), club de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
 Club Social y Deportivo Comunicaciones (Paso de Los Libres), club de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.

Guatemala 
 Comunicaciones Fútbol Club, club de la Ciudad de Guatemala.